Улле Юнгстрём (; 12 августа 1961 — 4 мая 2016) — шведский музыкант.

Биография

1979—1984 (Reeperbahn) 
Свою музыкальную карьеру Улле Юнгстрём начал в шведской группе Reeperbahn. Группа выпустила пять альбомов:
 Reeperbahn (1979)
 Venuspassagen (1981)
 Samlade Singlar (1982)
 Peep Show (1983)
 Intriger (1983)

В 1983 году Reeperbahn снялись в фильме «G» в качестве участников несуществующей рок-группы Nürnberg 47.

1993—2009 
Начиная с 1993 года, Olle Ljungström выступает сольно.

В 2002 году Улле Юнгстрём и шведский режиссёр Pål Hollender отправились в Афганистан, где снимали документальный фильм «United States of Afghanistan». Во время съёмок фильма Юнгстрём был тяжело ранен.

В 2008 году вышел трибьют-альбом «Andra sjunger Olle Ljungström». В записи альбома приняли участие такие шведские музыканты, как Joakim Berg, Sara Isaksson, Alf, Lisa Miskovsky, Eric Gadd, Уно Свеннингссон и др.

В начале 2009 года на экраны Швеции вышел документальный фильм «En film om Olle Ljungström» (реж. Jacob Frössén). В фильме показана повседневная жизнь музыканта, встреча с бывшими коллегами по группе Reeperbahn и работа над новым сольным альбомом.

4 марта 2009 года после семи лет молчания Юнгстрём выпустил новый альбом «Sju» (в переводе со шведского «семь»).

Дискография

Olle Ljungström (1993) 
 «Hur långt kan det gå?»
 «Jag spelar vanlig»
 «Du och jag»
 «Jesus kan»
 «Jorden»
 «Min trädgård»
 «Drömmar»
 «Leka farligt»
 «Tivoli»
 «Tänk om det vore värt nåt»
 «Gråter»
 «Minns i November»

Världens Räddaste Man (1994) 
 «En galen hund»
 «Tysk indian»
 «Att vi älskar»
 «Robert Mitchum»
 «Godis för en kung»
 «Världens räddaste man»
 «Vatten, sol och ängar»
 «Gå aldrig din väg»
 «Som man bäddar»
 «Psalm»
 «Socker över himlen»
 «Skjut dom som älskar»

Tack (1995) 
 «Överallt»
 «Norrländska präriens gudinna»
 «Bara himlen ser på»
 «Bara på lek»
 «Hjärta, lust och smärta»
 «La la la»
 «Du borde vant dig nu»
 «Som du»
 «Sången är till dig»
 «Vem kan man lita på?»
 «Bambi»
 «Vad händer med oss»

Det stora kalaset (1997) 
 «Nåt för dom som väntar»
 «Det betyder ingenting»
 «Morotsman»
 «Lyssna»
 «Nitroglycerin»
 «Jag och min far»
 «Kvinnor och män»
 «Solens strålar»
 «När tiden har fått natt»
 «Skriker»
 «Sånt som bara händer mig»
 «Somnar om»

En apa som liknar dig (2000) 
 «Kaffe och en cigarett»
 «En apa som liknar dig»
 «Du ska bli min»
 «Sthlm, Sthlm»
 «Jag och Sverige»
 «Vi är som gjorda för varann»
 «Ett la la lallande liv»
 «Vissa funktioner»
 «Fånga lyckan»
 «Med eller utan»
 «Nu är det jag som är kung»
 «Jag är ung och kåt»

Syntheziser (2002) 
 «Stick iväg»
 «Du var min enda drog»
 «Jag är Gud nu»
 «Lalalalalala»
 «Sveriges sista cowboy»
 «Hey, hey!»
 «Sjung om mig»
 «Nitroglycerin»
 «Sötnos»
 «Feber»

Sju (2009) 
 «Sju»
 «Blända livet»
 «En förgiftad man»
 «Svenskt stål»
 «Jag äger något du inte har»
 «Uppröra»
 «MC7»
 «Hjältar»
 «Försökskanin»
 «Kastrull»
 «Mina blommors mamma»
 «Sverige»

Ссылки 
 Официальный сайт Olle Ljungström .
 Olle Ljungström на My Space .
 En film om Olle Ljungström .